Rävtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Rävtjärnen, sjö i Lekebergs kommun, 
Stora Rävtjärnen, sjö i Lekebergs kommun,  (5,21 ha)
Rävtjärnet (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Rävtjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (3,1 ha)
Rävtjärnarna (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Rävtjärnarna (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Rävtjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (26,4 ha)
Rävtjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Rävtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Rävtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (1,3 ha)
Rävtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun och Orsa kommun,  (7,04 ha)
Rävtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (14,2 ha)

Se även
Rävatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn